Pilsbryspira är ett släkte av snäckor. Pilsbryspira ingår i familjen Turridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Pilsbryspira